Biologische Verunreinigung steht für:

 die Verunreinigung von Atemluft oder Trinkwasser durch Mikroorganismen, siehe Kontamination (Medizin)
 eine ungewollte Vermischung gentechnisch veränderter Pflanzen mit konventionellen Pflanzen, siehe Ökologische Landwirtschaft#Koexistenz